Центральный банк Китайской Республики ( — центральный банк частично признанного государства Китайская Республика, контролирующего остров Тайвань.

История 
В 1923 года в Кантоне был учреждён государственный Центральный банк Китая. В период работы на материковой части Китая (в 1923—1949 годах) банк входил в «большую четвёрку» банков вместе с Банком Китая, Крестьянским банком Китая и Банком коммуникаций.

В декабре 1949 года банк эвакуирован в Тайбэй, на остров Тайвань, работу возобновил только в июле 1961 года.

В 2000 году английское название банка изменено на «Central Bank of the Republic of China (Taiwan)».

Ссылки 
 

Тайвань
Экономика Тайваня